Gornji Sveti Ivan, Sentivan, selo u Bačko-kiškunskoj županiji, Mađarska
Sentivan (Čongradska županija, Mađarska), selo u Čongradskoj županiji, Mađarska